Ретроцессия (от  — переуступка):
 обратная уступка другому чего-либо ранее принятого от него
 передача перестраховщиком части принятого на себя риска другим перестраховщикам (см. Ретроцессия (перестрахование))
 передача части комиссии, полученной банком другому банку, который в той или иной форме участвовал в операции